Gum Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Gum Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Gum Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Gum Creek (Katherine River), Nebenfluss des Katherine River im Northern Territory
 Gum Creek (Malbon River), Nebenfluss des Malbon River in Queensland
 Gum Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Gum Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Gum Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland
 Gum Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Gum Creek (Harrison County, Texas)
 Gum Creek (Upshur County, Texas)
 Gum Creek (Cherokee County, Texas)

Sonstiges:
 Gum Creek (Fluvanna County, Virginia), historisches Gebäude bei Columbia im Fluvanna County, Virginia